Bohemia —  forma latina do topónimo Boémia
 Bohemia (cerveja) —  cervejaria e marca de cerveja brasileira